My Sister’s Keeper ist der Titel folgender Werke:

 My Sister’s Keeper (2002), US-amerikanischer Fernsehfilm von Ron Lagomarsino
 My Sister’s Keeper, Originaltitel von Beim Leben meiner Schwester (Roman), Roman von Jodi Picoult
 My Sister’s Keeper, Originaltitel von Beim Leben meiner Schwester (Film), US-amerikanisches Filmdrama von Nick Cassavetes, basierend auf Picoults Roman (2009)